Högbacktjärn kan syfta på:
Högbacktjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (6,77 ha)
Högbacktjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (7,68 ha)